Insert (, вставить):

 INSERT — оператор языка запросов к базам данных SQL
 Insert (клавиша) — клавиша на клавиатуре PC-совместимых компьютеров